Чемпио́нами Испа́нии по футбо́лу признаются победители Ла Лиги (уровень 1 в системе испанских лиг). Чемпионат разыгрывается по классической круговой системе. Лига основана в 1929 году. До образования Примеры, соревнования на Кубок Короля играли роль национального чемпионата. В первом розыгрыше чемпионата в 1929 году принимало участие только десять клубов (сейчас их 20). Из них никогда не вылетали из Примеры только три команды — «Реал Мадрид», «Барселона» и «Атлетик Бильбао». С 1937 по 1939 год чемпионат не проводился из-за Гражданской войны в Испании.

Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» являются самыми успешными клубами — на двоих суммарно они выиграли 60 титулов из 89. «Барселоне» шесть раз удавалось оформить «золотой дубль» (выиграть чемпионат и кубок в одном сезоне). 

«Барселона» — единственный испанский клуб, которому удалось сделать «требл» (сезоны 2008/2009 и 2014/2015): к титулам чемпиона Испании и обладателя кубка прибавились победы в Лиге чемпионов.

Рекорд по набранным очкам в чемпионате Испании принадлежит опять же лидерам: мадридскому «Реалу» (в сезоне 2011/12 «бланкос» набрали рекордные 100 очков) и «Барселоне» (в сезоне 2012/13 «блаугранас» также набрали 100 очков, повторив рекорд мадридского «Реала»). Рекорд по количеству забитых голов в Ла Лиге за один сезон принадлежит «Реалу» и составил 121 гол.

Первым чемпионом Испании стала «Барселона». Действующим чемпионом является «Реал Мадрид» (сезон 2021/2022).

Чемпионы 

Легенда

Количество побед

По клубам 
Чемпионами Испании становились 9 клубов.

По городам 
В общей сложности Примеру выигрывали девять клубов из семи городов.

По десятилетиям 

 В 1937—39 годах чемпионат не проводился из-за гражданской войны в Испании

См. также 
 Список главных тренеров, выигравших Чемпионат Испании по футболу
 Система футбольных лиг Испании
 Футбол в Испании
 Список победителей второго дивизиона в системе футбольных лиг Испании
 Список победителей третьего дивизиона в системе футбольных лиг Испании
 Список победителей четвёртого дивизиона в системе футбольных лиг Испании
 Список победителей пятого дивизиона в системе футбольных лиг Испании

Примечания 
A.  Атлетико Мадрид был известен под именем Атлетико Авиасьон с 1939 по 1947 год.

Литература

Источники 

^
Испания
Списки:Спорт в Испании
Статистика испанских футбольных клубов